Сан Андрес Заутла има више значења:

 Општина Сан Андрес Заутла (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Андрес Заутла (Сан Андрес Заутла, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику